Attention steht als Titel für folgende musikalische Werke:
 Attention (Charlie-Puth-Lied), Lied von Charlie Puth
 Attention (Ulrikke-Brandstorp-Lied), Lied von Ulrikke Brandstorp
 Attention (Vilija-Matačiūnaitė-Lied), Lied von Vilija Matačiūnaitė